Alma mater —  expressão de origem latina
 Alma Mater (álbum) — de Rodrigo Leão
 Underdog Alma Mater — álbum de Forever the Sickest Kids

Desambiguações de linguística
Desambiguações de música